De Gibraltar Darts Trophy 2016 was de derde van tien European Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2016. Het toernooi werd gehouden van 6 tot 8 mei in het Victoria Stadium.

Michael van Gerwen wist de titel uit 2015 te prolongeren door in deze editie opnieuw de finale te bereiken en daarin Dave Chisnall met 6–2 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als vorige jaar £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 21 februari 2016. Deze 16 spelers waren ook direct de geplaatste spelers van het toernooi en stroomden pas in de tweede ronde van het toernooi in. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Barnsley op 11 maart), acht naar de European Qualifier (gehouden in Müllheim op 22 april) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op locatie een dag voor het toernooi).

Schema

In verband met ziekte van zijn vrouw en kinderen trok Adrian Lewis zich op 6 mei terug voor het toernooi. Zijn tegenstander Max Hopp ontving daardoor in de tweede ronde een bye en plaatste zich daarmee automatisch voor de derde ronde. 

Dartswedstrijd in Gibraltar
Darts in 2016
PDC Pro Tour